Вейдер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вейдер, Бен (1924—2008) — канадо-американский тренер, сооснователь Международной Федерации Бодибилдеров (IFBB) и конкурса «Мистер Олимпия».
 Вейдер, Дарт Алексеевич (при рождении Виктор Алексеевич Шевченко; род. 1956) — украинский политик, замглавы Интернет-партии Украины.
 Вейдер, Джо (1919—2013) — канадо-американский тренер, основатель Международной Федерации Бодибилдеров (англ. International Federation of BodyBuilders, IFBB) и конкурса «Мистер Олимпия».
 Вейдер, Джон (род. 1947) — британский рок-музыкант, гитарист, бас-гитарист и скрипач.
 Биг Ван Вейдер (настоящее имя Леон Аллен Уайт, 1955—2018) — американский рестлер и игрок в американский футбол.

Вымышленные персонажи 
 Дарт Вейдер — главный антагонист киноэпопеи «Звёздные войны».